39 Steps (John Abercrombie), een studioalbum van het John Abercrombie Quartet
 39 Steps (band), een rockband
 The 39 Steps (1935), een film van Alfred Hitchcock
 The 39 Steps (1959), een film van Ralph Thomas 
 The Thirty Nine Steps (1978), een film van Don Sharp
 The 39 Steps (2008), een film van James Hawes
 The 39 Steps (toneelstuk),